Катонін Євген Іванович (1889–1984) — радянський архітектор.
 Катонін Леонід Сергійович — радянський архітектор.